Marienweg steht für Wallfahrtswege:
 Fränkischer Marienweg, Unterfranken
 Marienpilgerweg, Kärnten
 Marienweg, Wanderweg in Stützengrün im Erzgebirgskreis im Freistaat Sachsen in Deutschland